

События 
 В Риме консульство Марка Атилия Регула Калена (плебей) и Марка Валерия Корва (4-й раз) (патриций), диктатор (№ 40) для выборов Луций Эмилий Мамерцин Приверна, начальник конницы Квинт Публилий Филон
 Победа Марка Валерия Корва над авзонами, взятие Калов, триумф Марка Валерия Корва (3-й раз)
 Очередной олигархический переворот в Сиракузах (неточно)
 Архонт-эпоним Эвэнет в Афинах
 В Афинах основана философская школа Аристотеля (ликей)
 В Афинах в честь победителя драматических состязаний в театре Диониса возведён монумент Лисикратос, известный как Фонарь Диогена
 В Греции началось антимакедонское восстание, возглавленное фиванцами; македонский царь Александр III вторгся в Среднюю Грецию, взял и разрушил Фивы
 Весна — поход Александра во Фракию, победа над фракийцами и трибалами; переправа через Дунай, мир с трибалами и гетами; подавление восстания в Иллирии во главе с царём тавлантиев Главкием и Клитом, сыном Бардилея; убийство Аминты и Тимолая; зима — Александр улаживает дела в Македонии и оставляет управление в Македонии и Элладе Антипатру
 Греческая колония Феодосия потеряла свою независимость, войдя в состав Боспорского царства
 Царём Эфиопии стал Настасен.

Скончались 
 Спевсипп, глава афинской Академии
 Лангар, царь фракийского племени агриан

См. также